

Топки — місто, окружний центр, Кемеровська область
 Топки — село, Топкинський округ, Кемеровська область